Камора — діакритичний знак
 Камора — місце для заряду в стволі вогнепальної зброї

Див. також 
 Каморра — неаполітанська злочинна структура, аналогічна мафії
 Комора (значення)